Il clan Marrazzo è stato un sodalizio camorristico operante nel comune di Casandrino e di Grumo Nevano.

Fatti recenti 
Nel novembre 2019 è stato arrestato Natalino D’Errico, considerato vicino al sodalizio criminale. D'Errico era stato condannato alla pena complessiva di 14 anni di reclusione per un tentato duplice omicidio commesso ad Afragola. D’Errico è stato arrestato un'altra volta nel aprile 2020, per resistenza a pubblico ufficiale. Già sottoposto alla detenzione domiciliare, Natalino D’Errico è stato notato e riconosciuto dai militari mentre percorreva in auto via Paolo Borsellino.

Secondo la Direzione Investigativa Antimafia, dal 2019 il clan non è più presente nel comune di Casandrino e di Grumo Nevano. Ancora secondo gli inquirenti, il clan è stato dissolto a causa della scelta collaborativa degli elementi apicali.

Note

Collegamenti esterni

Marrazzo